Еник — абхазская фамилия. Известные носители:

 Еник, Григорий Ражденович (род. 1954) — абхазский государственный деятель.
 Еник, Леонид Шамелович (род. 1960) — абхазский художник, министр культуры Абхазии (2001—2004).
 Еник, Тамази Вахтангович (род. 1967) — советский и российский футболист и футбольный тренер.